Gereed voor Satelliet Ontvangst, vaak toegepast in appartementsgebouwen waarbij bewoners via gezamenlijke satellietschotels op het dak tv kijken
 Geneesheer-Specialist in Opleiding (België), afgestudeerd arts die een verdere opleiding volgt tot medisch specialist.
 Gewoon secundair onderwijs
 Göteborg Symfonieorkest
 Groninger Studentenorkest Mira